Жет ( ), или Е́тте ( ) — одна из девятнадцати коммун, образующих в совокупности Брюссельский столичный регион. Жет расположен в северо-западной части брюссельской агломерации. Население коммуны — 52.459 человек (2020).

Жет граничит со следующими коммунами (по часовой стрелке): Город Брюссель, Моленбеек-Сен-Жан, Кукельберг, Гансхорен, Ассе и Веммел (последние две коммуны — не брюссельские, а фламандские).

В Жете расположен кампус медицинского факультета нидерландскоязычного Свободного университета Брюсселя.

Достопримечательности 
 Ратуша, построенная в начале XX века
 Старая кузница, которая действовала до 1960 года (улица Wemmelsesteenweg, 306)
 Здание железнодорожной станции, построенное в 1892 году
 Дворец аббата (XVIII век), единственная сохранившаяся часть Дигемского аббатства
 Неоготическая церковь Св. Петра, построенная в 1877—1880 годах

Музеи 
 Музей во дворце аббата
 Музей Рене Магритта, расположенный в доме, где он жил
 Музей «Ателье 340» , независимый музей современного искусства

Транспорт 
В Жете есть действующая железнодорожная станция, обслуживающая две линии: линию 50 Брюссель-Гент и линию 60 Жет-Дендермонде.

Жет имеет одну станцию метро — Бельжика. Фактически она расположена на границе Жета и Моленбек-Сен-Жана.

Примечания 

Коммуны Брюсселя